Chris Evert ha battuto in finale Evonne Goolagong 5–7 6–4 6–2.

Teste di serie
 Chris Evert (campionessa)
 Virginia Wade (semifinali)
 Martina Navrátilová (semifinali)
 Evonne Goolagong (finalista)
 Margaret Court (quarti di finale)
 Ol'ga Morozova (secondo turno)
 Françoise Dürr (secondo turno)
 Julie Heldman (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1975